Baureihe G steht für folgende Fahrzeugbaureihen:

 Straßenbahn München Baureihe G
 BVG-Baureihe G der U-Bahn Berlin
 PH-Baureihe G, Tenderlokomotiven der luxemburgischen Chemins de fer Prince Henri
 Baureihe G, schwedische Dampflokomotivbaureihe, siehe SJ G (II)
 G-Triebwagen der Straßenbahn Frankfurt am Main, siehe G-Triebwagen (Frankfurt)
 Württembergische G, Dampflokbaureihe der Königlich Württembergischen Staats-Eisenbahnen
 kkStB G, Dampflokbaureihe der k.k. Staatsbahnen Österreich
 NZR-Klasse G (1928), Dampflokbaureihe der New Zealand Railways
 NZR-Klasse G (1937), Dampflokbaureihe der New Zealand Railways

Siehe auch:
 G-Reihe